Villegats puede referirse a: 

 Villegats, comuna francesa situada en Eure; o
 Villegats, comuna francesa situada en Charente.